Jméno Kateřina z Valdštejna mělo v minulosti více žen:

 Kateřina z Valdštejna († 1571) – manžel Zachariáš z Hradce
 Kateřina z Valdštejna († 1560) – manžel Zbyněk Cidlinský ze Sluh († 4.5.1559) 
 Kateřina z Valdštejna († 1542) – manžel pocházel ze Šumburka 
 Kateřina z Valdštejna († 1637) – 1. manž. (1589) Smil Osovský z Doubravice (jeho 2. manž.) († 1613), 2. manž. (1614) Karel starší ze Žerotína (jeho 4. manž.)

další:
 Kateřina Anna z Valdštejna – manžel (1604) Karel starší ze Žerotína (jeho 3. manž.)
 Eleonora Kateřina z Valdštejna – 1. manž. Kryštof Gottfried Harant z Polžic a Bezdružic († 1670), 2. manž. Ferdinand Leopold Kustoš ze Zubřího a Lipky († 1694) 
 Elisabeth Kateřina z Valdštejna – 1. manž. Johann Paul Müller von Ruppach († po 10.5.1665), 2. manž. Bertold Vilém z Valdštejna (1640–1724) 
 Kateřina Polyxena z Valdštejna – Karel Jindřich ze Žerotína († 1689) 
 Johanna Anna Kateřina z Valdštejna – manžel Jan Jáchym Karel z Valdštejna (1679–1763)